Fluor perhlorat je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 122,481 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења флуора 
Перхлорати
Експлозивне хемикалије